Vago är en kulle i Antarktis. Den ligger i Sydshetlandsöarna. Argentina, Chile och Storbritannien gör anspråk på området.

Terrängen runt Vago är kuperad åt sydost, men åt nordväst är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer söder om Vago. Trakten är glest befolkad. Närmaste befolkade plats är Maldonado Station,  kilometer norr om Vago.

Kommentarer

Källor 

Kullar på Sydshetlandsöarna
Storbritanniens anspråk i Antarktis
Chiles anspråk i Antarktis
Argentinas anspråk i Antarktis